Юрий Хамзетович Наурзоков () — советский футболист, тренер. Кандидат экономических наук.

Биография 
Родился и вырос в г. Нальчик. Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР, СССР

С семилетнего возраста играл за детско-юношеские команды. В 15 лет был приглашен во взрослую команду «Спартак» (Нальчик), которая участвовала в первенстве РСФСР южной зоны среди мужских команд. В 16 лет участвовал в финальных играх в составе Сборной России в чемпионате СССР

В 1955 году играл за юношескую сборную в чемпионате СССР среди команд союзных республик.

В неполные 17 лет был приглашен сразу в две московские команды «Спартак» и «Динамо». Выбрал динамовский клуб, потому что там играл его кумир — легендарный вратарь Лев Яшин. Он и помог оформить Юрию личное дело, а опекуном его был Владимир Беляев, дублер Льва Яшина, который из-за преданности клубу всю свою спортивную карьеру был вторым вратарем команды.

Ссылки 
 Юрий Наурзоков отмечает свой 80-летний юбилей
 Почетный президент
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Спартак-Нальчик»
Кандидаты экономических наук